Margaret Tudor (1489–1541) a fost regina Scoției și prințesă de Anglia.

Margaret(a) Tudor s-ar putea referi și la:

Personaj din Seria Tudorii 
 Margaret Tudor (The Tudors), personaj din seria The Tudors - Tudorii

Vezi și 
 Margaret Beaufort, Countess of Richmond and Derby (1443–1509) din Casa Tudor, mama lui Henry al VII-lea al Angliei

Nume proprii